Il doppio del torneo di tennis New Haven Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Todd Nelson e Leander Paes che hanno battuto in finale Jeremy Bates e Byron Black 7-5, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jeremy Bates /  Byron Black (finale)
 Charles Beckman /  Broderick Dyke (quarti di finale)

 Royce Deppe /  Brent Haygarth (semifinali)
 Doug Eisenman /  Ted Scherman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Haven Challenger 1992